Grifó o griu, criatura mitològica ferotge i perillosa que té el cap i potes de rapinyaire i cos de lleó
 Grifó o brot (botànica), brot eixint d'una llavor, tubercle o bulb 
 Grifó o aixeta, vàlvula que regula la sortida d'un fluid d'un conducte
 Grifó (ocell), ocell de l'ordre dels falconiformes i de la família dels falcònids
 Grifó de Baviera (~726 - 753), príncep arnulfià o pipínida, fill de Carles Martell i Suanagilda 
 Griffó d'Apt, príncep de Provença, comte d'Apt 
 Grifó belga, raça de gos creada al segle passat amb encreuaments d'affenpinscher, terrier de Yorkshire, schnauzer miniatura i carlino 
 Grifó blau de Gascunya, raça de gos de tipus rastrejador originària de la regió francesa de Gascunya
 Grifó de Brussel·les, raça de gos miniatura que pren el seu nom de la seva ciutat d'origen, Brussel·les, Bèlgica